zbytki –  dawniej: nieszkodliwe żarty

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Zbytki – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wawer
 Zbytki – przysiółek wsi Smogorzów w woj.ie opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Zbytki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 Zbytki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino

Przypisy